Millena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Millena (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Millena (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar